Il doppio  dello  Shanghai Rolex Masters 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

Jürgen Melzer e Leander Paes erano i detentori del titolo ma in questa edizione non hanno partecipato insieme.
Melzer ha fatto coppia con Philipp Petzschner ma sono stati eliminati al secondo turno, Paes ha partecipato insieme a Mahesh Bhupathi ma sono stati eliminati in semifinale.

Maks Mirny e Daniel Nestor hanno sconfitto in finale Michaël Llodra e Nenad Zimonjić per 3-6, 6-1, [12-10].

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Bob Bryan /  Mike Bryan (quarti di finale)
  Maks Mirny /  Daniel Nestor (campioni)
  Michaël Llodra /  Nenad Zimonjić (finale)
  Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (semifinale)

  Jürgen Melzer /  Philipp Petzschner (secondo turno) 
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (semifinale) 
  Rohan Bopanna /  Aisam-ul-Haq Qureshi (secondo turno) 
  Robert Lindstedt /  Horia Tecău (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Shanghai Masters 2011
ATP World Tour 2011